Dikhil (stad), stad in Djibouti
 Dikhil (regio), regio in Djibouti